Grasso (familie), een familie van industriëlen;
Grasso (bedrijf), een bedrijf in 's-Hertogenbosch.